Cantonul Clefmont este un canton din arondismentul Chaumont, departamentul Haute-Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Audeloncourt || align="right" | 98 || align="right" | 52240 || align="right" | 52025
|-
| Bassoncourt || align="right" | 73 || align="right" | 52240 || align="right" | 52038
|-
| Breuvannes-en-Bassigny || align="right" | 750 || align="right" | 52240 || align="right" | 52074
|-
| Buxières-lès-Clefmont || align="right" | 18 || align="right" | 52240 || align="right" | 52085
|-
| Choiseul || align="right" | 81 || align="right" | 52240 || align="right" | 52127
|-
| Clefmont || align="right" | 219 || align="right" | 52240 || align="right" | 52132
|-
| Cuves || align="right" | 19 || align="right" | 52240 || align="right" | 52159
|-
| Daillecourt || align="right" | 90 || align="right" | 52240 || align="right" | 52161
|-
| Longchamp || align="right" | 65 || align="right" | 52240 || align="right" | 52291
|-
| Maisoncelles || align="right" | 62 || align="right" | 52240 || align="right" | 52301
|-
| Mennouveaux || align="right" | 71 || align="right" | 52240 || align="right" | 52319
|-
| Merrey || align="right" | 137 || align="right" | 52240 || align="right" | 52320
|-
| Millières || align="right" | 125 || align="right" | 52240 || align="right" | 52325
|-
| Noyers || align="right" | 96 || align="right" | 52240 || align="right" | 52358
|-
| Perrusse || align="right" | 46 || align="right" | 52240 || align="right" | 52385
|-
| Rangecourt || align="right" | 78 || align="right" | 52140 || align="right" | 52416
|-
| Thol-lès-Millières || align="right" | 37 || align="right" | 52240 || align="right" | 52489
|}
 
 

Cantoane în Haute-Marne